Dhany (справжнє ім'я — Daniela Galli; , Реджо-Емілія, Італія) — сценічне ім'я італійської співачки, виконавиці танцювальної музики.

Біографія 
Вивчала в університеті літературу, поки не зрозуміла, що її покликання — музика. Починала в акустичному дуеті Twin Duo, потім — в acid-jazz гурті Dr. Groove. Після експериментування з різними стилями музики, зустріла Ларрі Пінаньйолі (Larry Pignagnoli), з яким почала плідну співпрацю.

Її співробітництво з групою студій KMC (куди її привів Ларрі) закінчилося двома синглами в стилі dance-soul — Somebody to Touch Me (1995) і Street Life (1996).

Перший сольний сингл — Dha Dha Tune (1998) мав відеосупровід.

1998 — Dhany запросили до участі у бек-вокалі італійської виконавиці М'єтта в альбомі La Mia Anima. Другий сингл Dhany — Quiero Respirar (в англомовному варіанті One Day in Paradise).

2000 — була запрошена для запису дебютного синглу I Wanna Be Free танцювального проєкту MUMM.

Її третій сингл Shut Up!.

2001 — на якийсь час повернулася в проєкт KMC і записала сингл I Feel So Fine. Тоді ж входила до складу італійської групи Links, яка незабаром випустила свій перший сингл — Liberamente. Того ж року її голос з'явився в синглі Ready To Fly від Dakka.

2002 — у складі Links здала в тираж перший альбом «лінківців» — Pioggia di Polvere. З того ж альбому випустила сингл на підтримку дебюту Seguimi. Водночас записала трек разом з італійським chill-out проєктом Mystic Diversions — Song From The Love Dance.

2002 — брати Бенассі, які створювали свій власний музичний проєкт, запросили Dhany до співпраці. Разом з ними Dhany склала такі бестселери, як Able To Love, Let It Be, Love Is Gonna Save Us і ще кілька треків для альбому Hypnotica, що став золотим і двічі золотим у багатьох країнах (інші хіти: Make Me Feel, Light, Somebody To Touch Me, Castaway, Turn Me Up).

Улітку 2004 року сингл Hit My Heart, створений у співпраці з братами Бенассі, став золотим і двічі золотим у багатьох країнах Європи й світу. Завдяки цьому синглу дебютний альбом проєкту Benassi Bros. — Pumphonia перевершив успіх Hypnotica.

На початку січня 2005 року вийшов сингл на підтримку нового альбому проєкту Benassi Bros.

У березні того ж року вийшов другий альбом проєкту Benassi Bros. — … Phobia, в якому більшість вокальних партій виконала Дені (4/12). Трохи пізніше її голос з'явився в синглі гурту Aeroplani Italiani — Unioni Fragili.

У середині червня 2005 вийшов другий сингл на підтримку альбому … Phobia за участі Дені — Every Single Day, багатьма слухачами сприйнятий як друга частина Hit My Heart.

26 жовтня 2005 вийшов третій сингл — на підтримку березневого альбому Rocket In The Sky з перезаписаним голосом Дені (замість Naan).

16 червня 2006 року, після тривалої перерви, випустила власний сольний сингл Miles of Love.

Примітки

Посилання 
Офіційні сайти
 http://www.dhany.it/  — Офіційний сайт, присвячений життю і творчості вокалістки Дені (Dhany) (не оновлюється)  
 http://www.offlimits-production.it/a9/off_limits/dhany/  — Сторінка, присвячена життю і творчості вокалістки Дені (Dhany), на офіційному сайті студії звукозапису «Off Limits» (не оновлюється)  
 http://it-it.facebook.com/dhanyofficial/ — Офіційна особиста сторінка вокалістки Дені (Dhany) в соціальній мережі «Facebook»  
 http://www.myspace.com/dhanyofficial/  — Офіційна особиста сторінка вокалістки Дені (Dhany) в соціальній мережі «MySpace»  

Неофіційні сайти
 http://www.dhany.ru/  — Перший неофіційний сайт Дені (Dhany) (не оновлюється) 

Італійські співачки
Артисти, відомі під псевдонімами